Улица Морско́й Пехо́ты — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Улица Морской Пехоты — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Морской Пехоты — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Морской Пехоты — улица в Скопине.

См. также 
 Улица Морских пехотинцев (Владикавказ)